Moeravlevo (selsovjet Polevskoi) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Moeravlevo (selsovjet Sjtjetinski) - dorp in de Russische oblast Koersk